Die Eredivisie 1960/61 war die fünfte Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 21. August 1960 und endete am 4. Juni 1961.

Meister wurde zum sechsten Mal Feijenoord Rotterdam. Absteigen mussten VV Elinkwijk, VV Alkmaar ’54 und TSV NOAD.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen direkt ab, der Drittletzte musste in die Relegation. Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte  – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Relegation 
In den beiden Relegationsspielen traf der 16. der Eredivisie auf den 3. der Eersten Divisie.

|}
De Volewijckers spielte in der Saison 1961/62 in der Eredivisie. VV Elinkwijk stieg somit in die Eerste Divisie ab.

Die Meistermannschaft von Feijenoord Rotterdam  
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1960/61